Pedro Álvarez Osorio puede referirse a:
 Pedro Álvarez Osorio, señor de Cabrera y Ribera.
 Pedro Álvarez Osorio (f. 1461), noble leonés, I conde de Trastámara, señor de Castroverde y Villalobos, teniente de Astorga y su alcázar, señor de Cepeda, alférez mayor del Pendón, guarda mayor del Rey.
 Pedro Álvarez Osorio (f. 1482), I conde de Lemos.
 Pedro Álvarez Osorio, III conde de Trastámara.
 Pedro Álvarez Osorio (f. 1560), V conde de Trastámara.
 Pedro Álvarez Osorio (f. 1613), IX conde de Trastámara.